Rodenau ist ein deutscher Ortsname:
 Rodenau, bis 1928 Koszinnen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Kozin (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rodenau, bis 1936 Groß Kottulin, Kreis Tost-Gleiwitz, Schlesien, seit 1945: Kotulin (Toszek), Dorf im Powiat Gliwicki, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Rodenau, Kreis Komotau, Sudetenland, seit 1945: Radenov, Dorf im Bezirk Chomutov, Region Ústecký kraj, Tschechien